Коротовское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области. Центр — деревня Коротово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Коротовский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3632-ОЗ, Коротовское, Николо-Раменское и Ягницкое сельские поселения преобразованы, путём объединения, в Уломское сельское поселение с административным центром в деревне Коротово.

По данным переписи 2010 года население — 1888 человек.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на юге с Николо-Раменским сельским поселением,
 на востоке с Мяксинским сельским поселением и Рыбинским водохранилищем,
 на севере с Судским сельским поселением и Рукавицким сельским поселением Кадуйского района,
 на западе с Лентьевским и Моденским (граница проходит по реке Молога) сельскими поселениями Устюженского района.

По территории поселения проходит региональная автотрасса . Протекают реки Уломка, Колоденка, Кисовка, Соренжа, расположены озёра: Карловское, Уломское, Колоденское, Курское, Беленец.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Коротовского сельсовета не менялся.

В состав сельского поселения входило 38 населённых пунктов, в том числе 36 деревень, 1 посёлок, 1 село.

Примечания

Ссылки 
 Коротовское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Упразднённые муниципальные образования Череповецкого района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году